Алексей Андреевич Введенский:
 Введенский, Алексей Андреевич (1855—1918) — русский хирург и анатом.
 Введенский, Алексей Андреевич (1856—1900) — русский врач-сифилидолог.